Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Offa :

 le , un destroyer de classe Talisman lancé sous le nom de  en 1915 ; 
 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 et vendu en 1921 ; 
 le , un destroyer de classe O lancé en 1941 et revendu au Pakistan en 1949.

Offa